Franchetti ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Franchetti (1860–1942), italienischer Komponist
 Cody Franchetti (* 1976), US-amerikanisches Model und italienischer Baron
 Fortunata Franchetti-Walzel (1801–1876), italienisch-deutsche Opernsängerin
 Guglielmo Franchetti (* 1985), italienischer Speedwayfahrer
 Leopoldo Franchetti (1847–1917), italienischer Politiker
 Louise Franchetti (1809–1861), italienische Opernsängerin
 Mark Franchetti (* 19??), britischer Journalist
 Rina Franchetti (1907–2010), italienische Schauspielerin
 Sara Franchetti (* 1946), italienische Schauspielerin

Siehe auch
 Franchettipalast